HMS Courageous può riferirsi a varie navi della Royal Navy:

HMS Courageous (50) – portaerei della Classe Glorious
HMS Courageous (S50) – sottomarino della Classe Churchill